Eerste divisie (på dansk: 1. division) eller Keuken Kampioen Divisie (efter sponsoren) er den næstbedste professionelle fodboldliga i Holland. Vinderen rykker op i Eredivisie, mens otte andre hold indgår i en kvalifikationsturnering. Det sidstplacerede hold kan rykke ned til Topklasse, hvis vinderen af den række rykker op: Vinderen af Topklasse rykker op til Eerste divisie, hvis klubben kan og vil opfylde betingelserne for det - der er krav til antal professionelle spillere, til stadion og til klubbens forretningsplan.

Hold i 2019/2020-sæsonen 
{|
|- valign=top
|
 Almere City FC
  SC Cambuur
 FC Den Bosch
  FC Dordrecht
 FC Eindhoven
|
 Excelsior Rotterdam (N)
 Go Ahead Eagels
 De Graafschap (N)
 Helmond Sport 
 Jong Ajax (+)
|
 Jong AZ (+)
 Jong PSV (+)
 Jong FC Utrecht (+)
 MVV Maastricht
 NAC Breda (N)
|
 N.E.C. Nijmegen
 Roda JC Kerkrade
 Telstar
 TOP Oss
 FC Volendam
|}
 (N) = nedrykning; (+) = U-23 teams

Vindere af ligaen 

¹ Blauw-Wit, De Volewijckers og DWS fusionerede under navnet FC Amsterdam, nu FC Blauw-Wit Amsterdam (amatører) 
² Fortuna 54 fusionerede med Sittardia og dannede FSC, som senere fik navnet Fortuna Sittard
³ ADO fusionerede med Holland Sport og dannede FC Den Haag, der senere skiftede navn til ADO Den Haag
4 Schiedamse Voetbal Vereniging (SVV) og Drecht Steden 79 (DS'79) fusionerede under navnet SVV/Dordecht'90, nu FC Dordrecht

Kilder 

Fodbold i Nederlandene
Fodboldligaer